Striehl steht für:

 Geschäftshaus der Striehlschen Waisenstiftung, im 19. Jahrhundert errichtetes ehemaliges Gebäude in Hannover
 Striehlsche Waisenstiftung, die 1857 gegründete Stiftung zählte bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1973 zu den bedeutendsten der Stadt Hannover

Striehl ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Striehl (Johann Heinrich Christian Striehl; 1770–1840), deutscher Hofzimmermeister, Kommunalpolitiker und Stiftungsgründer